Palestyna:
 Kur – wieś w muhafazie Tulkarm

Rosja:
 Kur – rzeka, dopływ Tuskara

Inne:
 kogut
 kur bankiwa
 kur diabeł, kur głowacz, kur rogacz (ryby z rodziny głowaczowatych)
 kur – herb szlachecki
 kur – obszar kosmiczny

Zobacz też:
 Chur
 Cour
 Kür  
 Kür Dili